Las Palmeras kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Palmeras, Chiapas, Tapachula, 
 Las Palmeras, Baja California, Mexicali, 
 Las Palmeras, Oaxaca, San Juan Bautista Valle Nacional, 

Robotskapade Mexikoförgreningar